Le mot « bouquet » admet plusieurs étymologies différentes, le sens le plus courant étant construit sur la racine du mot « bois » comme assemblage de végétaux. Son sens est restreint par concurrence avec le mot « bosquet », mais il admet ensuite un certain nombre de sens spécialisés.

Plusieurs acceptions du terme « bouquet » dans le règne animal dérivent du nom « bouc », tandis que du mot « bouche » (en normanno-picard bouque) dérive un nom de maladie ovine.

Nom commun

Bouquet de fleurs et analogies 

 En fleuristerie, un bouquet de fleurs est arrangement de fleurs coupées et réunies par un lien pour le transporter.
 En décoration, un bouquet désigne une composition florale.
 En botanique, un bouquet désigne un groupe de fleurs, etc. ayant même point d'insertion. 
 Un bouquet garni est un assortiment de plantes aromatiques destiné à imprégner plats cuisinés.
 Un bouquet final est tradition des compagnons bâtisseurs marquant l'achèvement d'une construction.
 Un bouquet de télévision est ensemble de chaînes de télévision regroupées dans un forfait.
 Un bouquet d'artifice est une gerbe de feux d'artifice ().
 En économie, un bouquet est le capital versé par l'acheteur dans le cadre d'une rente viagère.
 En mathématiques, un bouquet est une réunion d'espaces topologiques pointés qui identifie leurs points de base.
 Un Bouquet de Saint-Éloi est une œuvre de ferronnerie.

Animaux (dérivés du mot « bouc ») 

 Un bouquet est un petit bouc.
 Un bouquet (ou bouquin) est un lièvre ou lapin mâle.
 Un bouquet est une grosse crevette rose (Palaemon serratus).

Patronyme

 Argeline Tan-Bouquet (1994-), skieuse française ;
 André Bouquet (1897-1987), peintre français ;
 Anne Perry-Bouquet (1926-), écrivain français ;
 Auguste Bouquet (1810-1846), peintre et caricaturiste français ;
 Camille Bouquet (1979-), coureur cycliste français ;
 Carole Bouquet (1957-), actrice française ;
 Gaël Bouquet des Chaux (19?-), guide de haute montagne français ;
 Damien Bouquet (1994-), basketteur français ;
 Henri Bouquet (1719-1765), officier britannique ;
 Jacques Bouquet (1933-2009), joueur de rugby français ;
 Jean-Claude Bouquet (1819-1885), mathématicien français ;
 Jean Jacques Anatole Bouquet de La Grye (1827-1909), ingénieur français ;
 Jean-Louis Bouquet (1898-1978), écrivain et scénariste français ;
 Jean-Pierre Bouquet (1951-), homme politique français ;
 Louis Bouquet (1885-1952), peintre, décorateur, fresquiste et graveur français ;
 Dom Martin Bouquet (1685-1754), religieux français ;
 Maurice Bouquet, (1963-), footballeur français ;
  ;
 Philippe Bouquet (1937-2023), traducteur français de littérature suédoise ;
 Romain Bouquet (1887-1943), acteur français ;
 Stéphane Bouquet (1968-), écrivain, scénariste et critique de cinéma français.

Toponyme 

 Bouquet, une commune de France dans le Gard.

Patronyme français